Eine nach dem englischen Dichter und Dramatiker William Shakespeare benannte William-Shakespeare-Straße bzw. Shakespearestraße gibt es in

 William-Shakespeare-Straße (Dresden)
 William-Shakespeare-Straße (Weimar)
 Shakespearestraße (Leipzig)